Жункейра (Вале-де-Камбра) — парафія.
 Жункейра (Віла-ду-Конде) — парафія.